El Partido Autónomos (PA) es un partido político  español fundado en 2020 que lucha por los derechos de los autónomos y sus familias y la justicia social. Asimismo, desde el rechazo a las ideologías existentes, defiende la base del tejido económico de España. Su sede central se encuentra en Torremolinos.

Historia 
 
Surgió originalmente durante la pandemia de 2020. El confinamiento provocó que las redes sociales se inundaran de quejas y reivindicaciones por parte de un colectivo que siente que otra vez ha sido el gran olvidado, incluso en esa situación inédita y excepcional. Es por ello que surgieron muchas iniciativas en diferentes redes sociales dando finalmente forma al proyecto de este partido político.

El 19 de agosto se firma ante el notario el Acta Fundacional del partido donde su grupo de Facebook ya contaba con 185.724 miembros, posteriormente ascendió a 204.356.

Presidencia de Moisés Romero Cereño (2020-2021) 
Ese mismo año Moisés Romero asume la presidencia. Durante su mandato el partido experimenta sus primeras elecciones para las Autonómicas de Madrid quedando el décimo quinto partido de los veinte presentados con 1.417 votos.  

El partido lidera diversas campañas a favor de los autónomos y contra su indefensión ante las instituciones públicas en sus diversas formas. Se crean diferentes comités provinciales, en Madrid, Málaga y Valencia.

El 30 de mayo de 2021, Moisés Romero, decide dimitir y convocar elecciones internas.

Presidencia de Juan Márquez Jiménez (2021- presente ) 
El 11 de julio de 2021 se celebra una Asamblea General en la cual se elige una nueva Junta Directiva donde es elegido Juan Márquez como presidente. El partido establece como su principal objetivo obtener representación política, un cambio en la estrategia comunicativa y una apuesta por ser el partido de los autónomos de referencia en España. 

Durante su mandato se consigue presentar a las Elecciones de Andalucía en tres provincias, Málaga, Sevilla y Jaén, con más de 2.000 votos en conjunto. Se aprueban nuevos estatutos corrigiendo algunas carencias existentes y dando más peso a los afiliados del partido. Se organizan manifestaciones y concentraciones en defensa de los autónomos, secundando algunas concentraciones y manifestaciones organizadas por otras entidades. Se inicia la campaña para recoger firmas y hacer del 3 de octubre el Día Nacional del Autónomo  . 

En sus primeros comicios, en las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2023 se consolida como una fuerza en auge, con 2.180 votos, quedando el décimo octavo de veintisiete partidos.

La actividad del partido en las calles aumentó, volviéndose en 2021 y 2022 a organizar mesas informativas en diferentes lugares como en Málaga, Valencia, Bilbao y Madrid. Por otro lado, se organiza la Asamblea, en este caso siendo presencial y a nivel nacional en Madrid el 27 de marzo de 2022 y una nueva Asamblea General Ordinaria el 11 de diciembre de ese mismo año en Asturias, en ambos casos presencialmente y retransmitidas por videoconferencia.

Finalmente también se produce un aumento de la capacidad económica del partido al sanear las cuentas además de corregir errores de la anterior ejecutiva en determinados procedimientos internos.

Organización 
El partido se organiza en los siguientes órganos: 

 La Asamblea General.
 El Comité Ejecutivo Central (CEC)
 Los Comités Provinciales (CP)
 Comités de Ciudades Autónomas (CCA).
 El Comité de Ética (CE).
 La Presidencia.
 La Secretaria General.
 La Tesorería.
 El Comité Electoral Interno (CEI).
 La Oficina Electoral Nacional (OEN)
 El Comité Interno Disciplinario (CID).

Asamblea General 
Es el órgano Supremo del partido, compuesto por todos los afiliados. Se celebra a petición de la Junta Directiva o por un diez por ciento de los afiliados. Sus funciones principales son las de aprobar y modificar los Estatutos y/o los Reglamentos Internos, debatir, a propuesta del CEC, sobre los planes ideológicos y políticos, así como definir las líneas defender en las campañas electorales. Aprobar los informes de gestión y control de órganos internos del Partido elaborados por el Comité Ejecutivo Central (CEC). Conocer con transparencia su contenido y aprobar los Presupuestos Anuales del PARTIDO AUTÓNOMOS. Elegir a los miembros del CEC que le correspondan mediante votación y de acuerdo con las normas establecidas en los presentes Estatutos y desarrolladas en el Reglamento Interno de Elecciones. Elegir a los integrantes del Comité de Ética, así como a los integrantes del Comité Interno Disciplinario. Todo ello, de acuerdo con el procedimiento recogido en los presentes Estatutos. Establecer las normas necesarias para el cumplimiento de los fines estatutarios y aprobar los Reglamentos Internos elaborados por el CEC. Acordar la disolución del Partido o su integración en otro partido.

Comité Ejecutivo Central (CEC) 
Es el órgano impulsor de las propuestas políticas. Los cargos tienen una duración de 2 años, aunque pueden ser reelegidos. Algunas de sus funciones son llevar a cabo la línea política del partido, nombrar cargos de representación y dirigir y administrar el partido, entre otros. Está formado por una Presidencia, una Secretaría, una Vocalía y una Tesorería. La actual Junta directiva está formada por:

 Presidencia: Juan Márquez Jiménez
 Vicepresidenta: Sonia Alfageme Badajoz
 Vicepresidente: Juan Antonio Aroca González
 Secretaría: Antonio Salamanca Guerrero
 Tesorería: Francisco Javier Sánchez Samper
 Vocal: Jon Álava Benito
 Vocal: Elena Alburquerque Gutiérrez
 Vocal: Belén Estrade Boscada
 Vocal: Javier Molinos Suárez
 Vocal: Campio Suárez Núñez

El Comité Provincial (CP) y el Comité de Ciudad Autónoma (CCA) 

Están constituidos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y tres Consejeros. Serán elegidos, por un periodo de vigencia de cuatro años, por los Afiliados de cada provincia o ciudad autónoma. El Secretario Provincial o de Ciudad Autónoma, también tendrá las funciones de Tesorero o administrador contable.

El Comité de Ética (CE) 
El Comité de Ética (CE) es el órgano que garantiza y vela para que se respete el funcionamiento democrático del Partido, la transparencia en sus actuaciones, el cumplimiento de los Estatutos presentes y cualquier normativa aprobada por la Asamblea General. El CE, estará sujeto a la normativa vigente en su momento, a los Estatutos y a los Reglamentos Internos desarrollados. Al objeto de su independencia, los miembros del Comité de Ética podrán pertenecer a otros órganos, pero los miembros tendrán que inhibirse de los asuntos que afecten a otros órganos a los que también pertenezcan.

La Presidencia 

Corresponderá a la Presidencia la máxima representatividad legal del Partido, siendo ésta ejercida por el Presidente o por la persona que pudiera estar sustituyéndole en los casos establecidos en los Estatutos.

La Secretaría General 

La Secretaria General es un órgano que será representada a través de su Secretario General y será el máximo responsable de la organización y funcionamiento interno de los órganos del Partido.

La Tesorería 

La Tesorería es un órgano representado por el Tesorero, que será designado junto al resto de los miembros del CEC por la Asamblea General. Será el máximo responsable económico-financiero dentro del Partido y por tanto de la ejecución del presupuesto.

Órganos Electorales

El Comité Electoral Interno (CEI) 

El CEI es un órgano dentro del PARTIDO AUTÓNOMOS que garantizará la transparencia y la participación democrática en las elecciones internas, tanto a nivel nacional (CEC), como a nivel provincial (CP) y de Ciudades Autónomas (CCA).

La Oficina Electoral Nacional (OEN) 
La OEN se encargará de la organización administrativa y gestión de las campañas electorales a las que concurra el PARTIDO AUTÓNOMOS, siendo además el nexo de unión con los diferentes Departamentos para el desarrollo de las Estrategias Electorales.

El Comité Interno Disciplinario (CID) 

El Comité Interno Disciplinario, será competente para incoar, tramitar y resolver los expedientes disciplinarios abiertos en el Partido, conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos y reglamentos desarrollados. Su composición se hará del mismo modo que el Comité de Ética. En el ejercicio de sus funciones sus miembros actuarán bajo los principios de LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD. No podrán formar parte del CID quienes hayan ocupado u ocupen un cargo en el C.E.C. o Comité de Ética, en los 2 años anteriores a la designación o elección. En cuanto a Recusación e inhibición por parte de los miembros de este órgano, se estará a lo preceptuado para el Comité de Ética.

Ideología 
El partido ha evitado posicionarse en el espectro ideológico, intentando mantenerse distante de izquierda o derecha. El partido se define como apartidista y defiende los derechos sociales de los autónomos, una fiscalidad justa, la reducción de la burocracia, el acceso a la formación de los autónomos, la iniciativa privada, la renovación del concepto de empresario, el fomento del emprendimiento, la despolitización de las instituciones públicas, administración y entidades, la eliminación del despilfarro y una justicia ágil e independiente. Todas estas ideas se traducen en los programas políticos existentes a diferentes niveles, basado en su decálogo de propuestas.

Programa 

El programa político del PARTIDO AUTÓNOMOS tiene por objetivo la defensa de los autónomos y sus familias y avanzar hacia una sociedad más justa para todos, reconsiderando el trato hacia la figura del autónomo y pequeñas empresas que suponen el 97% del entramado empresarial. Para ello se defienden medidas dentro de su decálogo de propuestas.

Campañas 

Entre las campañas que ha liderado el PA está la campaña para que el 3 de octubre se considere Día Nacional del Autónomo. El 3 de octubre del 2022 culminó con una concentración en la Puertas del Congreso de autónomos..

Resultados electorales 

En las elecciones madrileñas de 2021 el partido se presenta por primera vez a unas elecciones, consiguiendo 1.417 votos y quedando el número 15 delante de diferentes partidos con años de experiencia.  

En las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2022, y con el esfuerzo de haberse presentado en tres provincias, Málaga, Sevilla y Jaén, alcanza sus mejores datos consiguiendo 2.180 votos.

Referencias

Enlaces externos 

Partidos de autónomos
Partidos políticos de España de ámbito estatal
Partidos políticos de España posteriores a la Transición
Partidos políticos fundados en 2020